

Cinéma 
 Insomnia est un film norvégien d'Erik Skjoldbjærg sorti en 1997 ;
 Insomnia est un remake américain réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2002.

Télévision 
 Insomnia est une série télévisée américaine créée par Slava N. Jakovleff et Ilya Kulikov (2018) .

Musique 
 Insomnia est une chanson du groupe britannique de la mouvance trip hop Faithless sortie en 1995, reprise par les DJs suisses Mike Candys et Jack Holiday en 2009 ;
 Insomnia est un single du chanteur anglais Craig David sorti en 2008 ;

Littérature 
 Insomnia, le titre original dInsomnie, roman de Stephen King publié en 1994.

 Jeu vidéo Insomnia est la capitale du royaume du Lucis dans le jeu vidéo Final Fantasy XV.

 Informatique 
 Insomnia''''', est une plateforme open-source de  pour tester des API.

Voir aussi